Touwbrug of kettingbrug, een eenvoudige brug
Kettingbrug (Boedapest), een monumentale brug in Hongarije